Atol (geologie), een ringvormig eiland
 Atol (beeldende kunst), een groep kunstenaars uit Den Haag en Amsterdam
 AToL "Assembling the Tree of Life" project